Francesca da Rimini puede referirse a:

 Francesca de Rímini (1259 - 1285) noble italiana de la Edad Media
 Francesca da Rimini artista contemporánea 
 Francesca da Rimini ópera compuesta por Zandonai.
 Francesca da Rimini poema sinfónico de Chaikovski.
 Francesca da Rimini ópera compuesta por Rajmáninov.
 Francesca da Rimini tragedia compuesta por Gabriele D'Annunzio.